Касымпаша — квартал в составе района Бейоглу города Стамбул, Турция.
 Касымпаша — турецкий футбольный клуб из города Стамбул.